Laurell ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Laurell (* 1980), schwedische Boxerin
 Carl-Bertil Laurell (1919–2001), schwedischer Mediziner

Laurell ist der Künstlername von:
 Laurell (Sängerin) (Laurell Barker; * 1979), kanadische Singer-Songwriterin

Siehe auch:
 Laurel, Begriffsklärung